

Geografia 
 Francia
 Ames – comune della regione del Nord-Passo di Calais
 Spagna
 Ames – comune della comunità autonoma della Galizia
 Stati Uniti d'America
 Ames – comune della contea di Story, Iowa
 Ames – comune della contea di Dodge, Nebraska
 Ames – comune della contea di Montgomery, New York
 Ames – comune della contea di Major, Oklahoma
 Ames – comune della contea di Liberty, Texas

Scienza
 Sedia di Ames – tipo di illusione ottica
 Specchio di Ames (o Trapezoide di Ames) – tipo di specchio che crea un'illusione ottica di alterazione della forma (dello specchio)
 Stanza di Ames (o Camera di Ames) – camera dalla forma distorta che crea un'illusione ottica di alterazione della prospettiva

Persone 
 Adelbert Ames (1880-1955) – scienziato oftalmologo statunitense, inventore della stanza di Ames, dello specchio di Ames e della sedia di Ames
 Adelbert Ames (1835-1933) – generale unionista all'epoca della guerra civile americana
 Adrienne Ames, pseudonimo di Adrienne Ruth McClure (1903-1947) – attrice statunitense
 Aldrich Ames – (1941) – ex agente segreto statunitense
 August Ames (1994-2017) – attrice pornografica canadese
 E. Preston Ames (1906-1983) –  scenografo statunitense
 Ezra Ames (1768-1836) – pittore e incisore statunitense
 Fisher Ames (1758-1808) – politico statunitense
 Gerald Ames (1880-1933) – attore, regista e schermidore inglese
 Leon Ames, pseudonimo di Harry Wycoff (1902-1993) – attore statunitense
 Nancy Ames, nata Nancy Hamilton Alfaro (1937) – cantante e cantautrice statunitense folk
 Oakes Ames (1874-1950) – botanico statunitense
 Rachel Ames, nata Rachel Foulger (1929) – attrice statunitense
 Ramsay Ames, nata Rita Rebecca Ames (1919-1998) – attrice, cantante e ballerina statunitense
 William Ames (1576-1633) – teologo e predicatore inglese naturalizzato olandese
 Winthrop Ames (1870-1937) – impresario teatrale, regista teatrale e sceneggiatore statunitense

Altro 
 Ames Research Center – centro di ricerca della NASA con sede a Moffett Field, California